Дельфино Кодацци () — итальянский математик.

Биография 
Учился в университете Павии, был учеником .

В течение длительного периода Кодацци преподавал сначала в Лоди, затем в лицее в Павии. В то же время занимался дифференциальной геометрии.

В 1865 году Дельфино Кодацци был назначен профессором алгебры и аналитической геометрии в университете Павии.

Пробыл на своем посту до смерти в 1873 году.

Научный вклад 
Наиболее известен как переоткрыватель уравнений Петерсона ― Кодацци. Он также получил результаты относительно изометрических линий, геодезических треугольников, отображений сохраняющих площадь и устойчивости плавающих тел.

Примечания

Ссылки 
 
 An Italian short biography of Delfino Codazzi in Edizione Nazionale Mathematica Italiana

Родившиеся в 1824 году
Умершие в 1873 году
Дифференциальные геометры
Математики Италии
Персоналии:Лоди